De Kruisberg (Doetinchem) - voormalige penitentiaire inrichting in Doetinchem
 De Kruisberg (Heemskerk) - Rijksmonument in Heemskerk

Zie ook 
 Kruisberg